Екатерина Енина:
 Енина, Екатерина Андреевна (род. 1993) — российская волейболистка.
 Енина, Екатерина Олеговна (род. 1990) — российская волейболистка.